Threshold znaczy po angielsku próg.

Film i telewizja 
 Threshold – amerykański serial telewizyjny z 2005 roku
 Threshold – amerykański film z 2003 roku będący adaptacją filmu It! The Terror from Beyond Space z 1958 roku
 "Threshold" (Stargate SG-1) – 90 odcinek serialu Gwiezdne wrota
 "Threshold" (Star Trek: Voyager) – 31 odcinek serialu Star Trek: Voyager

Literatura 
  – powieść science-fiction napisana przez 
 Threshold – powieść fantasy napisana przez Sarę Douglass
 Threshold – powieść science-fiction napisana przez 
 Threshold – powieść chrześcijańska napisana przez Billa Myersa
 Threshold – komiks

Muzyka 
 Threshold – grupa muzyczna
 Threshold – album muzyczny grupy Hammerfall
 Threshold – album muzyczny Kenny Garretta
 Thresholds – album muzyczny grupy Nocturnus
 Threshold House – wytwórnia płytowa stworzona przez Coil 
 Threshold Records – wytwórnia płytowa stworzona przez The Moody Blues 
 Threshold – piosenka grupy Slayer z albumu God Hates Us All

Inne 
 Threshold – gra na platformę Atari 2600.

nl:Drempel